Park Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Avenue Historic District (Florida), ID-Nr. 79000681
 Park Avenue Historic District (Michigan), ID-Nr. 97000396